HTZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Hato Corozal (Colombia)